Josefov est un toponyme qui peut désigner :

Josefov, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Josefov, une commune du district de Sokolov, dans la région de Karlovy Vary ;
 Josefov, un quartier de la ville de Prague.

Homonymie de localités en  Tchéquie